Miejscowości na Białorusi (biał. Барысы, Barysy; ros. Борисы, Borisy):
 Borysy – wieś w obwodzie brzeskim, w rejonie brzeskim, w sielsowiecie Domaczewo;
 Borysy – wieś w obwodzie mińskim, w rejonie miadziolskim, w sielsowiecie Świr.
Miejscowości na Litwie:
 Barysiai (pol. Borysy, Borysie) – wieś w okręgu szawelskim, w rejonie janiskim, w gminie Gruździe.
Miejscowości w Polsce:
 Borysy – dawna wieś, obecnie część wsi Bielany-Wąsy w województwie mazowieckim, w powiecie sokołowskim, w gminie Bielany.
Miejscowości na Ukrainie (ukr. Бориси):
 Borysy – wieś w obwodzie lwowskim, w rejonie jaworowskim, w załuskiej silskiej radzie;
 Borysy – wieś w rejonie hłobyńskim obwodu połtawskiego, centrum silskiej rady.

Zobacz też 
 Borys, Borysew, Borysik, Borysów, Borysówka, Boryspol, Borysowszczyzna

Linki zewnętrzne